Куксино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куксино — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Куксино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.